Тэлмэн () — сомон аймака Завхан в западной части Монголии. Численность населения по данным 2010 года составила 2 293 человека.

Центр сомона — посёлок Увгуд, расположенный в 122 километрах от административного центра аймака — города Улиастай и в 862 километрах от столицы страны — Улан-Батора.

География 
Сомон расположен в западной части Монголии. Граничит с соседними сомонами Идэр, Нумрег, Тосонцэнгэл и Яруу, а также с соседним аймаком Хувсгел. На территории Тэлмэна располагаются горы Буга Ундур, Баянзурх, Хангай, Цагаан чулуут, Угуумуур. В сомоне расположена часть крупного солёного озера Тэлмэн-Нуур.

Из полезных ископаемых в сомоне встречаются железная руда, строительное сырьё.

Климат 
Климат резко континентальный. Средняя температура января -24-32 градусов, июля +14 градусов. Ежегодная норма осадков составляет 220-280 мм.

Фауна 
Животный мир Тэлмэна представлен косулями, корсаками, манулами, кабанами, волками, зайцами, тарбаганами.

Инфраструктура 
В сомоне есть школа, больницы, турбазы.

Примечания 

Сомоны аймака Завхан